Henry George désigne :
 Henry George, un économiste politique américain ;
 Henry George, un cycliste belge, champion olympique du 50 km sur piste en 1920.

Voir aussi